Kairoa är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Kairoa ingår i familjen Monimiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lagerordningen
Kairoa